Richard Lepsius ist der Name folgender Personen:
 Karl Richard Lepsius (1810–1884), deutscher Ägyptologe
* Richard Lepsius (Geologe) (1851–1915), deutscher Geologe
 Richard Lepsius (Chemiker) (1885–1969), Reichswirtschaftsrichter